Das Herreneinzel der Australian Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Roger Federer. Das Finale bestritten Lleyton Hewitt und Marat Safin, welches Safin in vier Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den Australian Open und zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2005